Йенс Кёльбек (, род. 1945) — датский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионата Дании 1977 г. Также участвовал в большом дележе 2-го места в чемпионате Дании 1976 г. и большом дележе 3-го места в чемпионате 1974 г.

В составе сборной Дании участник двух шахматных олимпиад (1974 и 1976 гг.), предварительных соревнований командных чемпионатов Европы, командных турниров северных стран 1974 и 1975 гг., шести командных чемпионатов мира среди студентов (1964—1969 гг.).

Представлял Данию на юниорском чемпионате Европы 1964 / 65 гг.

Участник турнира северных стран 1973 г.

После провала в чемпионате Дании 1978 г. отошел от активной игры. Вернулся в большие шахматы только после выхода на пенсию.

Участник чемпионатов мира среди ветеранов 2011 и 2014 гг. Участник чемпионата Европы среди ветеранов 2016 г., командного чемпионата Европы среди ветеранов 2017 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Й. Кёльбека в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Кёльбека на сайте 365Chess
 Выступления Й. Кёльбека на шахматных олимпиадах
 Выступления Й. Кёльбека на командных чемпионатах мира среди студентов
 Выступления Й. Кёльбека на командных чемпионатах Европы
 Выступления Й. Кёльбека в кубках северных стран
 Выступления Й. Кёльбека в чемпионатах мира среди ветеранов 65+

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад